Carbonnel steht für:

 Fanny Carbonnel (* 1988), französische Schauspielerin
 Villers-Carbonnel, eine französische Gemeinde im Département Somme